Il delitto Matteotti – film diretto da Nelo Risi (1956)
 Il delitto Matteotti – film diretto da Florestano Vancini (1973)